Øretæve har flere betydninger:

Øretæve (afstraffelse) – et folkeligt udtryk for en lussing
Øretæve (bagværk) – en flad snegl (kage) med karamelliseret sukkerovertræk
Øretæve (bygningsdel) – et lokalt, østbormholmsk udtryk for en konstruktionsdetalje ved gavlen af bindingsværkshuse